Hornwald steht für folgende Höhenzüge und Waldgebiete:
 Hornwald (Schwarzwald) (am Hornkopf ) im Schwarzwald, östlich des Kandel
 Kočevski Rog (bis ) in Slowenien